5 miejscowości w Polsce: 

 Kawczyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Kawczyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica 
 Kawczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko 
 Kawczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Kościan
 Kawczyn – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno